Закінф (острів) — один з Іонічних островів.
 Закінф (ном) — ном Греції.
 Закінф (місто) — столиця ному Закінф.